Wienerische Kirchenzeitung – gazeta wychodząca w Wiedniu w latach 1784-1789.

Wydawał ją proboszcz parafii Probsdorf i dziekan kapituły w Bienco Markus Anton Wittola. Gazeta rozpowszechniała idee józefinizmu i silnej władzy świeckiej.

Austria w XVIII wieku
Czasopisma w języku niemieckim
Czasopisma wydawane od 1784
Niewydawane czasopisma austriackie
Prasa w Wiedniu